Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et O formant AO ou Ao.

Codes 
 .ao, Angola (domaine national de premier niveau)
 AO, Angola (ISO 3166-1 alpha-2 et code pays (désuet) de l'OTAN)
 AO, Mont Athos (Agios Oron, sur les plaques d'immatriculation grecques)
 AO, Australian Airlines (Code AITA)

Sigles et abréviations 
 AO, âge osseux
 AO, Aircraft Operators. Désigne les usagers du système de gestion des flux de trafic aérien (ATFCM). c'est-à-dire principalement les compagnies aériennes.
 AO, American Optical, une société américaine d'optique fondée en 1833
 a.o., amongst others
 AO, amplificateur opérationnel
 AO, Anarchy Online, un jeu en ligne massivement multijoueur
 AO, appel d'offres
 A.O. : 
 A.O. : Actions ordinaires
AO :  Animation Override
 AO, autorité organisatrice de transports
 AO, Officier de l'Ordre de l'Australie
 AO, Open d'Australie
 AO : assistée par ordinateur
 Conception assistée par ordinateur (CAO)
 Dessin assisté par ordinateur (DAO)
 les autres sigles avec le même suffixe, par exemple photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO), sont impropres car ils ne désignent qu'un travail entièrement numérique par opposition au travail « papier-crayon » (analogique).

Personnalités 

 Temsüla Ao (1945-2022), poétesse, nouvelliste et ethnographe indienne.

Autres sens 
 Ao, dieu polynésien
 Ao, dieu de fiction appartenant au monde imaginaire des Royaumes oubliés
 Les Ao, peuple du nord-est de l'Inde
 L'ao, langue du peuple Ao
 AO Recordings, label musical indépendant
 Ao, transcription du mot japonais  signifiant « bleu » et « vert ».
 AO, de l'anglais Ambient Occlusion (infographie 3D)
 Ao l'homme ancien, roman préhistorique en 3 tomes de Marc Klapczynski, publié aux éditions Aubéron
 Ao, le dernier Néandertal, film de Jacques Malaterre inspiré de ce roman
 AO : titre d'Officier dans l'Ordre d'Australie
 L'ao est une tortue dans la mythologie chinoise. 
 Ao est le nom d'une créature dans le jeu Final Fantasy VIII
 Ao et Ão, digrammes de l'alphabet latin

Voir aussi 
 

Code